Zion kan syfta på:
 Sion, en kulle i Jerusalem och en symbol för judar och kristna
 Zion, ett mytologiskt land i rastafari
 Zion, Illinois, ort i USA